Григо́рий Ефи́мович Рожко́в ( — ) — член III Государственной думы от Ставропольской губернии, крестьянин.

Биография 
Православный, крестьянин села Пеньки Моршанского уезда Тамбовской губернии.

Окончил сельскую школу. Во время революции 1905—1907 годов с семьей переселился в село Петропавловское Прасковейского уезда Ставропольской губернии. Занимался земледелием (16 десятин надельной земли). До избрания в Думу был волостным старшиной.

В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от Ставропольской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил в Трудовую группу. Состоял членом комиссии по делам православной церкви. Неоднократно поднимал вопрос о снабжении питьевой водой крестьян, живущих в полупустынных районах Ставропольской губернии. Во время обсуждения сметы расходов Святейшего Синода выступил с осуждением морального разложения духовенства, чем вызвал негодование оппонентов и был лишен слова. В июне 1912 года, в числе 200 членов Государственной думы, присутствовал на аудиенции у императора Николая II, за что был исключен из Трудовой группы.

По окончании срока депутатских полномочий вернулся в Петропавловское. Добился создания при землеустроительной комиссии гидротехнического отдела, на собственные средства соорудил большой колодец для общественного пользования.

В 1919 году переехал в окрестности Железноводска, где организовал агрокультурную артель из шести семей. Дважды арестовывался Пятигорской ЧК: в 1921 году был отпущен за недоказанностью вины, а затем отправлен в шестимесячную ссылку на вольное поселение. По возвращении работал плотником на Железноводском молочном заводе. В 1935 году вступил в профсоюз, из которого вскоре был исключен как бывший член Государственной думы. Обратившись с жалобой в Москву, добился своего восстановления.

13 сентября 1937 года был вновь арестован, при обыске среди прочего изъяты были карта-план зала Таврического дворца и книга Ленина со статьёй, в которой упоминался Рожков. В том же месяце был приговорен к расстрелу и расстрелян (по другим данным в 1938 году).

Источники 

 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
 Книга памяти Ставропольского края

Родившиеся в Моршанском уезде
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Персоналии:Ставропольская губерния
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1937 году
Трудовая группа